In Noord-Ierland:
Donaghmore (Noord-Ierland), een plaats in County Tyrone
Donaghmore (County Down), een plaats in County Down
In de Ierse Republiek:
Donaghmore (County Laois), een plaats in County Laois
Donaghmore (County Meath), een plaats in County Meath
Donaghmore (County Tipperary), een plaats in County Tipperary